Аллотип может означать:

 В зоологической номенклатуре обозначается паратип, представляющий собой образец противоположного голотипу пола.
 В биологии вариант последовательности белка, который генетически детерминирован, в частности:
 в иммунологии как иммуноглобулиновый аллотип

См. также 

 Номенклатурный тип
 Синтип (зоология)